Фэтти и Минни Хи-Хо () — американская короткометражная кинокомедия Роско Арбакла 1914 года.

Сюжет 
Фатти ссаживают поезда и он оказывается в маленьком индейском поселении, где в него влюбляется Минни Хи-хо, одна из жительниц поселка.

В ролях 
 Роско 'Толстяк' Арбакл — Фэтти
 Минни Деверо — Минни Хи-хо
 Минта Дёрфи — Минта
 Джозеф Свикард — отец Минты
 Гарри Маккой — пьяница
 Джо Бордо — бармен
 Билли Гилберт — ковбой в баре
 Уильям Хаубер — ковбой в баре
 Фрэнк Хейз — сельский житель в баре
 Слим Саммервилл — охранник железной дороги

Ссылки 
 Fatty and Minnie He-Haw на сайте Internet Movie Database

Фильмы Роско Арбакла
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы США 1914 года
Фильмы о заключённых
Чёрно-белые фильмы США